Варна — многозначный термин.

 Варна — название четырёх социальных групп (каст) в традиционной индийской культуре.
 Варна — археологическая культура позднего энеолита на севере Болгарии.

Топонимы 
 Варна — город в Болгарии.
 Варна — аэропорт города Варна.
 Варна — ТЭЦ в городе Варна

 Варна — община в составе Варненской области Болгарии.
 Варна — село в России, центр Варненского района Челябинской области.
 Варна — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.
 Варна — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Техника и вооружение 
 «Варна» — парусный 60-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Варна» — парусный 84-пушечный линейный корабль Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Варна» — паровой катер Дунайской военной флотилии России, затем — военно-морских сил Болгарии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 «Варна» — вооружённый пароход Дунайской военной флотилии России, затем — военно-морских сил Болгарии, участник Первой мировой войны.
 «Варна» — буксир военно-морских сил Болгарии.
 «Варна» — российский пехотный огнемёт тульского КБ приборостроения.

Прочее 
 «Варна» — болгарский мини-футбольный клуб из Варны.